Спид (от  — скорость) имеет несколько значений:

Фамилия 
  (род. 1979) — австралийский композитор и музыкант, лауреат премии APRA за музыку для детского телевидения (2010).
  (1872—1957) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи.
 Спид, Гэри (1969—2011) — валлийский футболист и тренер.
 Спид, Джеймс (1812—1887) — генеральный прокурор США (1864—1866).
 Спид, Джон (1551/1552—1629) — английский картограф и историк.
 Спид, И Джей (род. 1995) — игрок в американский футбол.
  (1934—2018) — британский политик, член Палаты общин (1968—1997).
  (род. 1967) — американский саксофонист, кларнетист и композитор.
  (1949—2004) — фиджийский политик, министр по делам фиджийцев (1999—2000).
  (1860—1931) — британский художник-иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (1899—1971) — американский банкир и политик, мэр столицы штата Миссисипи Джэксона (1945—1949).
  (род. 1948) — спортивный функционер, генеральный директор Международного совета крикета (2001—2008).
 Спид, Скотт Эндрю (род. 1983) — пилот автогоночной серии Формула-1.
  (род. ок. 1963) — американский политик, мэр столицы штата Делавэр Довера (2004—2007).
  (род. 1943) — австралийский статистик, президент Института математической статистики (2004), лауреат Научной премии премьер-министра (2013).
  (1768—1842) — американский политик, член Палаты представителей (1817—1819).
  (род. 1951) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Сан-Франциско Джайентс» и «Кливленд Гардианс».
  (1869—1941) — верховный судья колонии Нигерия (1914—1918).
 Клод Спид — главный герой видеоигры Grand Theft Auto 2.
 Ronski Speed (наст. имя — Ронни Шнайдер) — немецкий диджей и музыкальный продюсер.

Аббревиатура 
 Синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД; ) — болезнь, вызываемая вирусом иммунного дефицита (ВИЧ).
 СПИД — технологическая система «станок — приспособление — инструмент — деталь».
 СПИД — система поддержания избыточного давления.

Другие значения 
 Спид-метал — одно из направлений жанра рок-музыки метал.
 Спид-слалом — одна из дисциплин соревнований по роллерспорту.
 Гонщик Спиди — аниме-сериал, посвящённый автогонкам.
 Спиди-гонщик (фильм) — фильм-адаптация аниме-сериала 1960-х «Гонщик Спиди».
 Speed — южнокорейская мужская айдол-группа.
 SPEED — японская гёрл-группа.